Николай Васильевич Перцев (1902 - 1981) — художник-реставратор, специалист по древнерусской живописи.

После Второй мировой войны руководил реставрацией залов Зимнего дворца, дворца Юсуповых, Главного Адмиралтейства и других важнейших памятников культуры Санкт-Петербурга, возглавляя группу художников-реставраторов Ленинградских специальных научно-реставрационных производственных мастерских. 

Реставрировал иконы церкви Покрова Кижского погоста, собрания Музея изобразительных искусств Республики Карелия.

В 1962—1968 годах руководил восстановлением фресок в вологодском Софийском соборе и церкви Иоанна Предтечи в Рощенье.

Примечания

Литература 
 
 
 
 Платонов В. Г. Перцев Николай Васильевич // Карелия : энциклопедия. В 3 т. Т. 2. К-П. - Петрозаводск, 2009. - С. 361.

Ссылки 
 Биографическая справка  на сайте Русского музея

Реставраторы России
Похороненные на Богословском кладбище